Уи́льям Се́ймор Ро́бертсон (; 20 апреля 1907 — 1980) — шотландский футболист, фланговый хавбек. Известен по выступлениям за шотландские и английские клубы «Терд Ланарк», «Эр Юнайтед», «Сток Сити», «Манчестер Юнайтед», «Рединг» и «Ист Стерлингшир».

Футбольная карьера 
Робертсон родился в Фолкерке, Шотландия. Начал карьеру в клубе «Терд Ланарк». В 1927 году стал игроком другого шотландского клуба «Эр Юнайтед», в котором провёл три сезона, сыграв 110 матчей и забив 7 мячей.

В августе 1929 года перешёл в английский клуб «Сток Сити». В сезоне 1931/32 стал основным правым хавбеком команды, а в следующем сезоне помог «» выиграть Второй дивизион Футбольной лиги. В следующем сезоне, который «Сток» проводил в Первом дивизионе, потерял место в основе и в марте 1934 года был продан в «Манчестер Юнайтед».

Дебютировал за «Манчестер Юнайтед» 17 марта 1934 года в матче Второго дивизиона против «Фулхэма» на стадионе «Олд Траффорд». В оставшейся части сезона 1933/34 «своими надёжными отборами мяча» помог своему новому клубу избежать вылета в Третий дивизион. В сезоне 1934/35 сохранил за собой место в основном составе «Юнайтед», сыграв в 39 матчах. 27 апреля 1935 года забил свой первый (и единственный) гол за «Манчестер Юнайтед» в матче против «Брэдфорд Парк Авеню». Однако в сезоне 1935/36 его вытеснил из основного состава Джеймс Браун, и Робертсону пришлось выступать за резервистов команды. В январе 1936 года он был продан в «Рединг». Всего он провёл за «Юнайтед» 50 матчей и забил 1 гол.

В «Рединге» Робертсон провёл ещё два сезона, сыграв в 24 матчах. Затем вернулся в Шотландию, проведя сезон 1937/38 в клубе «Ист Стерлингшир», после чего завершил карьеру.

Статистика выступлений

Достижения 
  Сток Сити
 Чемпион Второго дивизиона: 1932/33

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте MUFCInfo.com 

Футболисты Шотландии
Игроки ФК «Терд Ланарк»
Игроки ФК «Эр Юнайтед»
Игроки ФК «Сток Сити»
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Рединг»
Игроки ФК «Ист Стерлингшир»